Heterolepis bicarinatus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Heterolepis bicarinatus Sauvage, 1884, synonyme de Gonionotophis guirali (Mocquard, 1887)
Heterolepis bicarinatus Duméril & Bibron, 1854, synonyme de Gonionotophis poensis (Smith, 1849)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Lamprophiinae